Mente bezeichnet:

 einen mit Pelz verbrämten Mantel, Uniformteil der Husaren, siehe Pelisse

Fluss:
 Mente (Fluss), ein Fluss im Norden Portugals

Mente ist der Nachname folgender Personen:
 Cord Mente (1500–1574), deutscher Glocken- und Geschützgießer
 Dietrich Mente (1583–nach 1633), deutscher Glocken- und Bildgießer, Orgelbauer und Perlensticker, Geschützgießer sowie städtischer Büchsenmeister in Hildesheim
 Hinrik Mente (um 1475–1531), deutscher Glocken- und Geschützgießer
 Rosine Elisabeth Menthe auch Mente (1663–1701), auch „Madame Rudolfine“, morganatische Ehefrau Herzog Rudolf Augusts von Braunschweig-Wolfenbüttel.